Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 13. Februar in Soldier Hollow ausgetragen. Es gingen insgesamt 87 Athleten aus 34 Nationen an den Start. Die besten 60 von ihnen qualifizierten sich für die Verfolgung.

Die Athleten absolvierten 2 Runden über 3 Kilometer und eine 4 Kilometer-Runde. Es gab ein Stehen- und ein Liegend-Schießen. Für jeden geschossenen Fehler mussten die Athleten eine Strafrunde über 150 Meter zurücklegen.

Die Deutschen Ricco Groß und Sven Fischer gaben aufgrund ihrer frühen Startnummern das Tempo vor. Beim ersten Schießen blieben beide fehlerfrei. Im Zweiten hingegen leisteten sich beide einen Fehler. Fischer jedoch konnte auf der letzten Runde einen Vorsprung von 25 Sekunden auf seinen Landsmann herauslaufen. Mit dem Franzosen Raphaël Poirée übernahm später im Rennen ein anderer Athlet die Führung, jedoch vergab Poirée im Stehend-Schießen nach einem fehlerfreien Liegend-Schießen zwei Schüsse und konnte somit nicht mehr im Kampf um die Medaillen mitmischen. Auch Pawel Rostowzew lag gut in der Zeit schoss jedoch auch im letzten Schießen einmal daneben und landete fünf Sekunden hinter Groß. Auch der Norweger Frode Andresen konnte mit einem fehlerfreien ersten Schießen zwischenzeitlich die Führung übernehmen, zögerte jedoch beim Zweiten und landete aufgrund zweier Fehler auf dem achten Platz. Der direkt nach ihm startende Wolfgang Perner war zwar langsamer in der Loipe, blieb jedoch ohne Fehler und konnte mit einem Vorsprung von 0,2 Sekunden Groß vom zweiten Platz verdrängen. Ole Einar Bjørndalen, der als Favorit gehandelt wurde, sollte dieser Rolle gerecht werden. So blieb der Norweger mit Startnummer 81 beim ersten Versuch fehlerfrei, verließ den Schießstand allerdings nur als 4. hinter Poirée, Andresen und Fischer. Doch anders als seine Konkurrenten blieb er auch beim zweiten Schießen ohne Fehler und verließ den Schießstand 30 Sekunden vor Fischer. Auf der Schlussrunde verteidigte Bjørndalen diesen Vorsprung und gewann als erster Biathlet sein drittes Olympia-Gold.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Sprint (Manner)